Pitogo (Quezon), een gemeente in de Filipijnse provincie Quezon;
 Pitogo (Zamboanga del Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Zamboanga del Sur.